La Ermita kan syfta på följande platser:

Honduras 

 La Ermita, Honduras, Departamento de Francisco Morazán,

Mexiko 

 La Ermita, Pénjamo, 
 La Ermita, León, 
 La Ermita, Michoacán de Ocampo, Turicato, 
 La Ermita, Soltepec, 
 La Ermita, Lafragua, 
 La Ermita, Hidalgo, Tepetitlán, 
 La Ermita, Ahuazotepec, 
 La Ermita, Oaxaca, 
 La Ermita, Veracruz, Tatatila, 
 La Ermita, Zacapoaxtla, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar